Следственный судья (также именуемый судья-следователь, расследующий магистрат, допрашивающий судья) — должностное и процессуальное лицо в правовой системе ряда европейских и южноамериканских стран (как правило, тех из них, где указанный правовой институт исторически произрастает из светского инквизиционного процесса), отвечающее за единоличное проведение судебного расследования по административным и уголовным делам, совмещающее функции судьи и следователя, занимающееся разбором дела самостоятельно, без участия присяжных заседателей, стороны защиты (адвокат). Сторона обвинения (прокурор) может принимать или не принимать участия в процессе рассмотрения дела следственным судьёй, в зависимости от специфики законодательства конкретной страны. Нередко следственный судья выступает первой и последней инстанцией, особенно в том случае, если характер предмета расследования исключает публичность, т.е. возможность огласки судебного процесса. В странах с институтом магистрата следственный судья обладает статусом магистрата.

Полномочия следственного судьи в некоторых странах в отдельные исторические периоды, например во Франции XIX века, были настолько широки, что писатель Оноре де Бальзак называл их «самыми влиятельными людьми в стране».

Функции 
Предельно упрощённо, главные функции следственного судьи состоят в том, чтобы на основе данных проведенного им расследования установить:
 Имеется ли в инкриминируемых подозреваемому лицу действиях признаки преступления;
 Ответственно ли подозреваемое лицо за инкриминируемые ему действия.
Иными словами, следственный судья принимает решение о начале судопроизводства по делу, наличии, либо отсутствии состава преступления, а также о подсудности или неподсудности подозреваемого в зависимости от наличия тех или иных обстоятельств, исключающих преступность деяния. После чего, в том случае, если состав преступления отсутствует, следственный судья принимает решение об освобождении подозреваемого из-под стражи. Если же он усматривает состав преступления в действиях подозреваемого, то подозреваемый переквалифицируется в обвиняемого, дело передаётся для дальнейшего рассмотрения в ходе судебного разбирательства с участием судей, присяжных, адвоката и прокурора. В том случае, если параллельно с институтом следственных судей в стране существует прокурорский надзор за ходом досудебного расследования (например, во Франции), то от следственного судьи требуется согласовать результаты расследования с прокуратурой. Если прокурор согласен с проведенным расследованием, он возвращает материалы дела следственному судье, который после этого выносит постановление о направлении дела в соответствующую судебную инстанцию либо о прекращении уголовного расследования.

По итогам проведённого им расследования следственный судья составляет заключение, в котором излагает все установленные им обстоятельства произошедшего и свои суждения относительно главного фигуранта расследования.

География 
Страны, в которых данный правовой институт существует до сих пор:
 
 
  (с местной спецификой)
 
 
 
 
С недавнего времени должность следственного судьи была введена в ряде постсоветских стран (при этом, названия её могут варьироваться, в Грузии должность называется «судья-магистрат», в Молдове — «судья по уголовному преследованию», в Эстонии — «судья по предварительному следствию»):
  (на стадии рассмотрения, проект УПК Республики Армения)
  (2015, ст. 20 УПК Грузии)
  (2015, ст. 55 УПК Республики Казахстан)
  (на стадии рассмотрения, ст. 32 проекта УПК Кыргызской Республики)
  (2005, ст. 210 УПК Латвии)
  (2002, ст. 158 УПК Литовской Республики)
  (2003, ст. 41 УПК Республики Молдова)
  (2013, п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК Украины)
  (2003, ст. 21 УПК Эстонии) 

Должность следственного судьи существовала, но была упразднена:
 Европа
  Западная Германия (1974)
  (1989)
  Польша (1949)
  (1987)
  (2011)
 
 Южная Америка
 
 
 
 

 Россия
С момента возникновения РФ, должность следственного судьи по примеру иностранных государств несколько раз предлагалось ввести в российское уголовно-процессуальное законодательство. Пропонентами введения данной должности в УПК РФ на современном этапе являются профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД А. С. Александров и советник Конституционного суда А. В. Смирнов, а также ряд членов Комитета гражданских инициатив под председательством Алексея Кудрина.

См. также 
 Следственная палата
 Участковый судья

Примечания

Литература 
 Быкова Е. Следственный судья во Франции. // Российская юстиция. — 1994. — № 6 — С. 59-60.
 История государства и права зарубежных стран. / Под ред. К. И. Батыра. — 5-е изд. — М.: 2013. 

Судебная система
Юридические должности и профессии